Greystone est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, quartier résidentiel de Saskatoon
Saskatoon Greystone, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

, communauté du comté de Monongalia en Virginie-Occidentale

Sites patrimoniaux
, maison historique de Knoxville dans le Tennessee
, complexe industriel du textile de North Providence dans le Rhode Island
, maison historique de Pevely dans le Missouri
, maison historique de monts Santa Ana en Californie
Greystone Mansion, domaine style tudor de Beverly Hills en Californie
, hôpital psychiatrique et historique de Morris Plains dans le New Jersey

Voir aussi
, style architectural américain

Homonymie de toponyme